Jorge Guillermo de Hannover (25 de marzo de 1915 - 8 de enero de 2006) fue un príncipe de Gran Bretaña e Irlanda y duque de Brunswick-Lüneburg. Fue el segundo hijo de Ernesto Augusto III, duque de Brunswick y su esposa la princesa Victoria Luisa de Prusia, única hija de Guillermo II, el último emperador alemán y la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein.

Biografía 
Nació el 25 de marzo de 1915, en el ducado de Brunswick, en Brunswick, Imperio alemán. Fue bautizado el 10 de mayo del mismo año, entre sus padrinos estaban María Cristina de Austria, entonces reina viuda de España; el príncipe Axel de Dinamarca y la princesa Olga de Hannover y Cumberland que sostuvo al pequeño príncipe sobre la pila bautismal. 

De 1930 a 1934, Jorge Guillermo asistió al internado de la élite, el Schule Schloss Salem, en Überlingen a orillas del Lago de Constanza. Schule Schloss Salem fue co-fundado por el tío del príncipe, el último Canciller del Imperio alemán, el príncipe Maximiliano de Baden y el educador Kurt Hahn en 1920. Fue miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB). De 1948 a 1959, dirigió el Schule Schloss Salem.

El príncipe Jorge Guillermo de Hannover vivió en Schliersee, cerca de Múnich y murió en Múnich en 2006. Su esposa, la princesa Sofía, hermana del príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, posterior duque de Edimburgo y consorte de la reina Isabel II del Reino Unido, murió en 2001.

Matrimonio y descendencia 
Jorge Guillermo se casó el 23 de abril de 1946, en Salem, Baden-Wurtemberg, Alemania, con la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca, hija del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y la princesa Alicia de Battenberg; que además era la viuda del príncipe Cristóbal de Hesse-Kassel.

El príncipe Jorge Guillermo y la princesa Sofía tuvieron tres hijos:

 S.A.R. el príncipe Güelfo Ernesto de Hannover (25 de enero de 1947 - 10 de enero de 1981). 

 S.A.R. el príncipe Jorge Pablo de Hannover (n. 9 de diciembre de 1949). 

 S.A.R. la princesa Federica Isabel de Hannover (n. 15 de octubre de 1954).

Títulos y tratamientos 
 25 de marzo de 1915 - 8 de enero de 2006: Su Alteza Real el príncipe Jorge Guillermo de Hannover, príncipe de Gran Bretaña e Irlanda, duque de Brunswick-Lüneburg.

Ancestros 

Jorge Guillermo era descendiente de la reina Victoria y el príncipe Alberto. Su hija mayor, la princesa real, Victoria, fue esposa de Federico III, el emperador alemán, y ambos fueron abuelos de su madre, Victoria Luisa de Prusia.

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Hannover
Nobles de Alemania del siglo XX
Príncipes de Hannover
Nacidos en Brunswick
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia
Fallecidos en Múnich